Unterführer steht für:

 eine Funktionsbezeichnung im deutschen Katastrophenschutz, siehe Unterführer (Katastrophenschutz)
 die Bezeichnung für die Unteroffiziere der SS, siehe Organisationsstruktur der SS#Dienstränge
 die Bezeichnung für die Führungsebene unterhalb der Offiziere bei den Volkspolizei-Bereitschaften der DDR